Авдоши — название населённых пунктов в России:

 Авдоши — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Авдоши — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Авдоши — село в Пушкиногорском районе Псковской области.